Kuno von Münzenberg ist der Name folgender Personen:

 Kuno I. von Münzenberg († 1207), Reichsministerialer im Dienste der staufischen Kaiser und Könige 
 Kuno II. von Münzenberg († 1225), Reichsministerialer
 Kuno III. von Münzenberg († 1244), Reichsministerialer